Název Úherce má více sídel:

 Úherce (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Úherce (okres Louny) – obec v okrese Louny
 Úherce (Dobrovice) – vesnice v obci Dobrovice v okrese Mladá Boleslav